Буты́лка:

 Бутылка — ёмкость для долговременного хранения жидкостей.
 Бутылка — русская единица объёма жидкости.
 Бутылка Клейна — определённая неориентируемая поверхность.
 Бутылка рома с сифоном — картина Сальвадора Дали.

См. также 
 Бутылки
 Бутылочка